Il gruppo dell'ancylite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'ancylite 
 Ancylite-(Ce)
 Ancylite-(La)
 Calcioancylite-(Ce)
 Calcioancylite-(Nd)
 Gysinite-(Nd)
 Kozoite-(La)
 Kozoite-(Nd)

Collegamenti esterni 
 

Ancylite